Viens avec moi est le titre de :

 Viens avec moi, film américain réalisé par Clarence Brown sorti en  1941 ;
 Viens avec moi, (), roman de Castle Freeman, Jr. ;
 Viens avec moi, thriller américain de Daniel Alfredson sorti en 2015, adaptation du roman précédent.

Homonymie de titre